Abdoulaye Diallo – senegalski piłkarz, zawodnik Stade Rennais
 Abdoulaye Diallo – zawodnik judo
 Abdoulaye Diallo – senegalski piłkarz, zawodnik FK Jelgava
 Abdoulaye Diallo – senegalski piłkarz, zawodnik Olympique Marsylia